Dicte kan henvise til:

 Dicte (sanger) – dansk musiker og sangskriver
 Dicte (tv-serie) – dansk krimiserie, som vises på TV 2
 Dicte (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2012 instrueret af Jesper Dalgaard